Ngondo peut désigner :
 le ngondo, une fête traditionnelle du Cameroun ;
 Ngondo, un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo ;
 Ngondo I, un village du Cameroun dans la commune de Loum ;
 Ngondo II, un village du Cameroun dans la commune de Loum ;
 Ngondo III, un village du Cameroun dans la commune de Loum ;
 le masque Ngondo, un masque mitsogo au Gabon.